ENU puede referirse a:
 Escuela Nacional Unificada, un proyecto de reforma del sistema educativo chileno;
 Aeropuerto Internacional Akanu Ibiam (Nigeria), según su código IATA.